Saurom (ранее Saurom Lamderth) испанская фолк-метал группа из города Сан-Фернандо (Кадис). Её лирика часто основана на традиционных легендах и стихах. Некоторые из песен связаны с фантастическими произведениями, такими как Властелин колец или Песнь льда и огня.

Дискография

Демо 
 La cripta del duende (1996)
 Regreso a las Tierras Medias (1997)
 Legado de juglares (1999)
 Orígenes (2000)

Студийные альбомы 
 El guardián de las melodías perdidas (2001)
 Sombras del Este (2002)
 Legado de juglares (2004)
 Sinfonías de los bosques (2006)
 JuglarMetal (2006)
 Once romances desde al-Ándalus (2008)
 Romances from al-Ándalus (2008)
 Maryam (2010)
 Vida (2012)
 Sueños (2015)
 La Magia de la Luna (2017)
 Musica (2020)

Примечания

Ссылки 
 

Фолк-метал-группы Испании